Autigender, een samensmelting van de woorden autisme en gender, is een zogenaamd neurogender. Een persoon die zich als autigender identificeert voelt dat diens genderidentiteit en diens autisme onlosmakelijk met elkaar verstrengeld zijn. De term is nauw verwant aan neuroqueer maar is voorbehouden aan autisten en focust zich vooral op de relatie tussen de persoon en diens eigen gender, waar neuroqueer alle vormen van neurodivergentie omarmt en vooral gaat over de relatie tussen de persoon en de maatschappij. Iemand kan dus autigender zijn, maar niet neuroqueer, of wel neuroqueer maar niet autigender, maar het is ook mogelijk om allebei te zijn, of geen van beide.

Oorsprong 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat autisten vaker LHBTQIA+ zijn dan niet-autistische mensen, Zo is er in 2018 een onderzoek gepubliceerd waarin werd vastgesteld dat autistische mensen, met name degenen van wie het geboortegeslacht vrouwelijk was, een minder sterke identificatie hadden met hun geboortegeslacht dan de niet-autistische mensen in de controlegroep. Verder is het specifiek opvallend dat veel mensen die zowel autistisch als trans zijn, non-binair zijn en zichzelf dus als noch man, noch vrouw zien. Relatief veel mensen zijn dus gelijktijdig bezig met het onderzoeken van hun eigen genderidentiteit en neurodivergentie. In 2014 bedachten de Tumblr-gebruikers autismgender en esperancegirl de term autigender, die zich daarna snel verspreidde door de autistische en queer communities.

Betekenis 
Het label autigender wordt gebruikt door autistische mensen die hun gevoel voor gender niet los kunnen zien van hun autisme. Veel autisten hebben moeite om ongeschreven sociale regels te begrijpen; aangezien gender een sociaal construct is, wordt het concept van gender door sommigen van hen ook niet begrepen of anders beleefd dan hoe de neurotypische meerderheid het beleeft. Autigender betekent dat de genderidentiteit van de mensen die zich zo identificeren sterk beïnvloed wordt door hun autisme; dat hun hele interpretatie van het fenomeen gender door hun autisme wordt beïnvloed, waardoor hun interpretatie en beleving van gender alleen te begrijpen is vanuit hun autistische perspectief.

Wat het niet is 
 Het betekent niet "autisme als een gender", oftewel dat autisme het gender is van de persoon die zich als autigender identificeert.
 Het betekent niet dat alle autisten die trans en/of non-binair zijn zich identificeren als autigender. Er zijn ook veel autistische trans en/of non-binaire personen die hun autistische identiteit en genderidentiteit los van elkaar zien.

Appendix 

Lhbt